

Sigle 
 Brave New World – romanzo distopico di Aldous Huxley tradotto in italiano con il titolo Il mondo nuovo

Codici 
 BNW – codice vettore ICAO di British North West Airlines
 BNW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Boone (Iowa), Stati Uniti
 bnw – codice ISO 639-3 della lingua bisis